Lecythispora är ett släkte av svampar. Lecythispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lecythispora